Сейшаш:

 Сейшаш (Вила-Нова-ди-Фош-Коа) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Сейшаш (Каминья) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.